Анналы Беневенто лат. Annales Beneventani — написанные неизвестным автором на латинском языке анналы монастыря святой Софии в Беневенто. Сохранились в трёх рукописях. Охватывают период с 788 по 1130 гг. Содержат сведения главным образом по истории Италии и Священной Римской империи.

:en:Annales Beneventani

Издания 
 Annales Beneventani // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 173-185.

Переводы на русский язык 
 Анналы Беневенто в переводе Е. А. Хвалькова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы
История Италии
История Германии